Tunstall – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Tunstall – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Tunstall – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Tunstall – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Tunstall – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Tunstall (Stafford) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Tunstall (Stoke-on-Trent) – miejscowość w hrabstwie Stoke-on-Trent (Anglia)
 Tunstall – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Tunstall – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)